Josua steht für:

 Josua, ein männlicher Vorname
 Buch Josua, ein Buch der Bibel
 Josua, der Sohn Nuns, der  Namensgeber des Buches
 Joshua (Händel), ein Oratorium von Händel

Josua ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Nouri Josua (* 1956), arabisch-deutscher evangelischer Theologe